Little Senegal kann sich beziehen auf:

 Little Senegal (Film) (Spielfilm, Algerien, 2001)
 Little Senegal (Manhattan), Viertel in Central Harlem im New Yorker Stadtbezirk Manhattan, das von den Bewohnern des Viertels auch „Le Petit Senegal“ genannt wird.